Ва-БанкЪ — музыкальная группа.
 Ва-банк! (оригинальное название — «The Sting!») — компьютерная игра, 2001 г.
 Ва-БанкЪ — бесплатная информационно-рекламная газета, выходящая во многих городах России.
 Ва-банк (телеспектакль) — российский фильм-спектакль 2004 года.
 Ва-Банкъ — команда КВН из Луганска.

В кинематографе 
 Ва-банк — польский фильм, режиссёр Юлиуш Махульский.
 Ва-банк 2 — польский фильм, режиссёр Юлиуш Махульский.
 Ва-банк 3 (оригинальное название — Vinci) — польский фильм, режиссёр Юлиуш Махульский.
 Va-банк (оригинальное название — Runner, Runner) — американский фильм, режиссёр Брэд Фурман.
 Ва-банк — казахстанский фильм, режиссёр Алишер Утев.